De ruis die waarneembaar is als er geen signaal wordt ontvangen op een televisie
 Sneeuwbeeld, de debuutroman van Thomas van Aalten